Теренций — римский род, вероятно, сабинского происхождения. К нему принадлежали:
 Гай Теренций Варрон — римский консул, живший в III веке до н. э..
 Теренций Варрон Мурена — приёмный сын знаменитого Гая Тацита Варрона.
 Марк Теренций Варрон — римский учёный-энциклопедист.
 Публий Теренций Варрон — римский поэт, I век до н. э..
 Публий Теренций Афр — римский комедиограф, II век до н. э..